Села:
 Бузове — Харківська область, Вовчанський район
 Бузове — Харківська область, Краснокутський район

 Бузове Друге — колишній населений пункт у Золочівському районі Харківської області.
Заказник:
 Бузове — ботанічний заказник у межах Онуфріївського району Кіровоградської області
Озеро:
 Бузове — озеро, розташоване на території Деснянського району Чернігівської міськради (Чернігівська область, Україна).

Див. також 
 Бузова